Drago Marušič je lahko:
 Drago Marušič (novinar)
 Drago Marušič (politik)